Освальдо Хавьер Диас Хименес (, род. 22 декабря 1981, Сан-Лоренсо) — парагвайский футболист, полузащитник.

Биография 
Освальдо Диас начал свою футбольную карьеру в столичном клубе «Гуарани», а середине 2007 года перешёл в «Олимпию Асунсьон» в Первом дивизионе Парагвая.

Диас в составе Олимпийской сборной Парагвая стал обладателем серебряной медали Олимпийских игр 2004 года, проходивших в Афинах.

Футболисты Парагвая
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки сборной Парагвая по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «12 октября»
Игроки ФК «Лугано»
Игроки ФК «Гуарани» Асунсьон
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Индепендьенте» Асунсьон
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»
Игроки ФК «Спортиво Сан-Лоренсо»